Шиллинг — фамилия.
 Шиллинг, Август (1815—?) — немецкий писатель.
 
 барон Шиллинг, Альфред Оттонович (1861—1922) — член III Государственной думы от Эстляндской губернии, член Государственного совета.
 Шиллинг, Говерт (род. 1956) — голландский астроном.
 Шиллинг, Арпад (род. 1974) — венгерский режиссёр театра и кино.
 Шиллинг, Густав (1805—?) — доктор философии и музыковед.
 Шиллинг, Диболд Старший (ок. 1445—1486) — историк, автор нескольких исторических хроник, созданных в традиции швейцарских иллюстрированных хроник.
 Шиллинг, Евгений Михайлович (1892—1953) — советский поэт, историк, этнограф.
 Шиллинг, Иоганн Август (1829—1884) — немецкий психиатр.
 Шиллинг, Иоганнес (1828—1910) — немецкий скульптор.
 Шиллинг, Иосиф Михайлович (1952—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины (2014).
 Шиллинг, Клаус (1871—1946) — немецкий медик, проводивший эксперименты над заключёнными концлагеря Дахау.
 
 Шиллинг, Маврикий Фабианович (1872—1934) — российский дипломат, директор канцелярии МИД, сенатор.
 Шиллинг, Николай Николаевич (1870—1946) — российский военачальник, генерал-лейтенант. Участник Белого движения.
 Шиллинг, Павел Львович (1786—1837) — русский дипломат, учёный-электротехник и востоковед.
 Шиллинг, Петер (род. 1956) — немецкий поп-музыкант.
 Шиллинг, Ричард (род. 1973) — британский художник.
 Шиллинг, Тейлор (род. 1984) — американская актриса.
 Шиллинг, Том (род. 1982) — немецкий актёр.
 Шиллинг, Франц (1872—1929) — австрийский конькобежец.
 Шиллинг, Фридрих Густав (1766—1839) — немецкий поэт и романист.
 Шиллинг, Эрна (1884—1945) — натурщица и гражданская жена Эрнста Кирхнера.